Łęgowo ist der Name folgender Orte in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Łęgowo (Kisielice), Ort im Powiat Iławski, bis 1945: Langenau, Kreis Rosenberg, Westpreußen
 Łęgowo (Olecko), Ort im Powiat Olecki, bis 1938: Lengowen, 1938 bis 1945 Lengau, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
Woiwodschaft Großpolen:
 Łęgowo (Wągrowiec), Ort im Powiat Wągrowiecki, bis 1919: Lengowo, 1939 bis 1945 Entenflug, Kreis Wongrowitz, Posen
Woiwodschaft Lebus:
 Łęgowo (Stare Kurowo), Ort im Powiat Strzelecko-Drezdenecki, bis 1945: Vorbruch, Kreis Friedeberg (Neumark), Brandenburg
 Łęgowo (Sulechów), Ort im Powiat Zielonogorski, bis 1945: Lang Heinersdorf, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg
Woiwodschaft Pommern:
 Łęgowo (Pruszcz Gdański), Ort im Powiat Gdański, bis 1945: Langenau, Kreis Danziger Höhe, Westpreußen